Такуитапа има више значења:

 Такуитапа (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Такуитапа (Уехукар), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Такуитапа (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику